Петър (Петруш) Янакиев Карев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е през 1879 година в град Крушево. Брат е на дееца на ВМОРО Никола Карев. В 1896 година влиза в Крушевския комитет на ВМОРО. През 1900 година участва в Първата социалистическа конференция в Крушевско. От 1904 година е член на Окръжния комитет на ВМОРО. През 1910 година лежи в османски затвор. През 1944 година е съден, като българофил и деец на ВМРО от новите комунистически власти в Югославия. Умира през 1951 година, удушен в затвора Идризово. Според други сведения след като изтърпява присъдата си е освободен и умира през 1962 година.

Родословие

Външни препратки 
 Каревци (Личен архив), София, 1959 година

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български социалисти
Дейци на ВМРО
Родени в Крушево
Жертви на комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Починали в Скопие
Петър